Grippa ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Grippa (1744 – nach 1816), italienischer Schriftsteller und Politiker

Grippa steht für:
 Brigantine (Schiffstyp)#Grippa oder Grippo

Siehe auch:
 Crippa